

Patronyme  

 Camille Dru (1987-), une gymnaste trampoliniste française ;
 Élie Dru, un marchand-brasseur de Parthenay ;
 Gilbert Dru (1920-1944), un résistant français et militant chrétien ;
 Jean-Marie Dru (1947-), un publicitaire français ;
 Joanne Dru (1922-1996), une actrice américaine ;
 Léon Dru, (1836-1904), un ingénieur et entrepreneur français.

 Albert-Ferdinand Le Dru (1848- ?), un peintre français ;
 Jean-Marie Le Dru (1801-1870), un homme politique français.

Sigle 
DRU est un sigle qui peut signifier :
 Dansk Rugby Union (en français, Fédération danoise de rugby), l'organe directeur du rugby au Danemark.

Autres 
 Les Drus, des pics des Alpes dans le massif du Mont Blanc
 dRu (2000-), une équipe de jeux-vidéo française reconnue mondialement